НФЛ в сезоне 1973 — стал 54-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Плей-офф дивизионов 
 (АФК) Окленд Рэйдерс — Питтсбург Стилерз 33:14
 (АФК) Майами Долфинс — Цинциннати Бенгалс 34:16
 (НФК) Миннесота Вайкингс — Вашингтон Рэдскинз 27:20
 (НФК) Даллас Ковбойз — Сент-Луис Рэмс 27:16

Финалы конференций 
 (АФК) Майами Долфинс — Окленд Рэйдерс 27:10
 (НФК) Даллас Ковбойз — Миннесота Вайкингс 10:27

Супербоул VIII 
 Майами Долфинс — Миннесота Вайкингс 24:7

Регулярный сезон 
В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей,  ОЗ = Очков забито, ОП = Очков пропущено

 Цинциннати Бенгалс финишировали выше Питтсбург Стилерз благодаря лучшему результату с командами конференции (8-3 против 7-4 у Стилерз). 
 Нью-Йорк Джетс финишировали выше Балтимор Колтс благодаря двум выигранным личным встречам. 
 Канзас-Сити Чифс финишировали выше Денвер Бронкос благодаря лучшему результату с командами дивизиона (4-2 против 3-2-1 у Бронкос). 
 Даллас Ковбойз финишировали выше Вашингтон Рэдскинз по разницке очков в личных встречах (+13 очков в пользу Ковбойз). 
 Сан-Франциско-49 финишировали выше Нью-Орлеан Сэйнтс благодаря лучшему результату с командами дивизиона (2-4 против 1-5 у Сэйнтс).

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

Сезоны НФЛ